Аойда може да се отнася до:

 Аойда – митологична фигура
 Аойда – спътник на Юпитер